Duinrell, landgoed, attractiepark en camping Duinrell in Wassenaar.
Duinrel (watergang), een waterloop in de omgeving van de duinen.